Enrique de Álava Casado (Pamplona, 1964) es un doctor en Medicina y Cirugía español. Desde mayo de 2013 es director de la Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla e investigador responsable en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Desde octubre de 2016 es Profesor Titular Vinculado de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla con destino en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Es un especialista en patología molecular de los sarcomas y en particular del sarcoma de Ewing.

Biografía académica 
Enrique de Álava es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en el año 1988, acabando su formación como especialista en Anatomía Patológica en 1993 en la Clínica Universitaria de Navarra. Es doctor, desde 1993, en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Realizó la formación postdoctoral en el Departamento de Patología del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, en el laboratorio de William Gerald, desde los años 1994 a 1996 merced a una beca postdoctoral del MEC.

Trayectoria investigadora 
E. de Álava obtuvo en 2003, por oposición, una plaza de Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) incorporándose al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca -dirigido por Eugenio Santos- como Investigador Principal en el laboratorio de Patología Molecular y coordinador del Banco de Tumores del Centro de Investigación del Cáncer ( CIC ) y de la Red Regional de Bancos de Tumores de Castilla y León. En 2010 fue promovido por concurso a Profesor de Investigación del CSIC. Desde 2013 es Investigador Responsable en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Es miembro del comité de dirección del Centro de Investigación Biométrica en Red (CIBER) de cáncer y del de la plataforma de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III Instituto de Salud Carlos III y coordinador de la plataforma provincial de Sevilla del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Es director de 8 tesis doctorales.

Trayectoria asistencial 
Entre 1996 y 2003 fue facultativo especialista y posteriormente jefe de sección (Consultor clínico) del Departamento de Anatomía Patológica de la Clínica Universidad de Navarra. En julio de 2010 se incorporó al Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Salamanca. Desde mayo de 2013 es el director (jefe de servicio) de la Unidad de Gestión Clínica intercentros de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y Área de Gestión Sanitaria de Osuna, es investigador responsable en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) de la Universidad de Sevilla-CSIC. Desde octubre de 2016 es Profesor Titular Vinculado de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.

Presidió la Sociedad Española de Anatomía Patológica-IAP entre mayo de 2015 y mayo de 2017. Es vicepresidente para Europa de la International Academy of Pathology-IAP desde marzo de 2017.

Investigación

Patología molecular de los sarcomas 
Su línea principal de investigación es la patología molecular de los sarcomas obteniendo financiación competitiva de la Comisión Europea (a través de la Red de excelencia EuroBoNet, del proyecto Eurosarc, del proyecto PROVABES y del proyecto Euroewing-EEC),  del Instituto de Salud Carlos III, y de la Fundación María García-Estrada. Además lidera un consorcio que cuenta con un proyecto para grupos cooperativos estables de la Fundación Científica de la aecc (Asociación Española Contra el Cáncer).

Ha sido coordinador, en la Red Europea EuroBoNet, del grupo de trabajo en biología del tumor de Ewing, tumor musculoesquelético de la infancia y la adolescencia. También coordinó la plataforma de trabajo en proteómica de sarcomas. En la investigación sus objetivos son la búsqueda y validación de nuevas dianas terapéuticas, los mecanismos de sarcomagénesis así como la validación de nuevos desarrollos diagnósticos aplicables en el ámbito de la rutina hospitalaria.

Secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica 

El CIC Salamanca ha colaborado en el proyecto nacional de secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica - en el que han participado más de 60 investigadores españoles e inscrito en el proyecto mundial del genoma del cáncer- con la participación directa de los investigadores Jesús San Miguel -director del Instituto de Investigación Biomédica desde abril de 2011-, Marcos González Díaz, Enrique de Álava y Jesús M. Hernández, quienes son coautores, junto con los otros investigadores y especialistas, del artículo publicado en la revista Nature sobre el genoma de la LLC.

Publicaciones 
Algunas de la publicaciones de Enrique de Álava aparecen relacionadas en:

Véase también 
 Genoma de la leucemia linfática crónica
 Centro de Investigación del Cáncer
 Sarcomas
 Sarcoma de Ewing
 Proteómica
 Jesús San Miguel
 Eugenio Santos
 Marcos González Díaz
 Jesús María Hernández Rivas
 Alberto Orfao

Referencias

Enlaces externos 
 Video de Enrique de Álava - Convenio con Fundación María García Estrada
   Portal del grupo de Investigación

Médicos de Navarra
Anatomopatólogos de España
Médicos de España del siglo XX
Médicos de España del siglo XXI
Alumnos de Medicina de la Universidad de Navarra
Profesores de investigación del CSIC
Nacidos en Pamplona